William Legge (1. hrabia Dartmouth) (1672-1750) – brytyjski arystokrata i polityk
 William Legge (2. hrabia Dartmouth) (1731-1801) – brytyjski arystokrata i polityk
 William Legge (4. hrabia Dartmouth) (1784–1853) – brytyjski arystokrata i polityk
 William Legge (5. hrabia Dartmouth) (1823–1891) – brytyjski arystokrata i polityk
 William Legge (6. hrabia Dartmouth) (1851-1936) – brytyjski arystokrata i polityk
 William Legge (7. hrabia Dartmouth) (1881-1958) – brytyjski arystokrata i polityk
 William Legge (1949-) – brytyjski lord i polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji